Ејда, насељено место у округу Отава, Канзас, САД
 Ејда, град у округу Норман, Минесота, САД
 Ејда, град у округу Понтоток, Оклахома, САД
 Ејда, град у округу Хардин, Охајо, САД
 Ејда, округ у Ајдаху, САД
 Ејда Бајрон

Види још
 Ада